Campos – miasto na Majorce w Hiszpanii
 Campos – miasto w stanie Rio de Janeiro w Brazylii
 Campos – miasto w Portugalii
 Campos (formacja roślinna) – wyżynna sawanna z wysokimi trawami i niskimi rozproszonymi krzewami
 Campos Grand Prix – zespół wyścigowy, który od sezonu 2010 rozpocznie swoje starty w Formule 1.